Секрет ( від  — «таємниця») — те, що не підлягає розголошенню, що приховується від інших обмеженим колом осіб або особою, інформація, яка зберігається у таємниці, невідомий комусь іншому або ще не відкритий прийом, спосіб (одержання, виготовлення чого-небудь).
 Секрет — потайний пристрій у механізмах, предметах хатнього вжитку тощо.
 Секрет (військова справа) — додатковий замаскований сторожовий пост із кількох осіб, який виставляється на найнебезпечніших підступах з боку противника, щоб унеможливити його непомітне просування та несподівану атаку; також місце розташування такого поста.
 Секрет ( — «виділенний») — речовина, яку виробляють залози людини й тварини (слина, шлунковий сік тощо).
 «Секрет» — радянський і російський музичний колектив.

Прізвище 

 Секрет Ярослав Володимирович (1994) — солдат Збройних сил України.

Примітки

Посилання 
 

Військова термінологія
Прізвища